Koht ist der Familienname von:
 Halvdan Koht (1873–1965), norwegischer Historiker und Politiker
 Karen Grude Koht (1871–1960), norwegische Pädagogin, Autorin und Frauenrechtlerin
 Paul Koht (1913–2002), norwegischer Diplomat

Siehe auch:
 Kot (Begriffsklärung)
 Koth
 Kohte (Begriffsklärung)
 Kohts